Олег може да се отнася за:

 Олег (?-912), варяжки военачалник
 Олег Светославич (10 век), княз на древляните
 Олег (14 век), княз на Рязан